Rudolf Martin (1864–1925) – szwajcarsko-niemiecki antropolog
 Rudolf Martin (ur. 1967) – niemiecki aktor